Könyv
 Huckleberry Finn kalandjai – Mark Twain műve (1884), a Tom Sawyer kalandjai című könyvének (1876) folytatása

Film
 Huckleberry Finn kalandjai – 1939-ben bemutatott amerikai film, rendezte: Richard Thorpe
 Huckleberry Finn kalandjai – 1960-ban bemutatott amerikai film, rendezte: Michael Curtiz (Kertész Mihály)
 Huckleberry Finn kalandjai – 1974-ben bemutatott amerikai film, rendezte: J. Lee Thompson
 Huckleberry Finn kalandjai – 1993-ban bemutatott amerikai film, rendezte: Stephen Sommers

Hasonló
 Huckleberry Finn és a csirkefogók – 1973-ban bemutatott szovjet film, rendezte: Georgi Daneliya rendezésében
 Huck Finn kalandjai – 2012-ben bemutatott német film, rendezte: Hermine Huntgeburth
 Mark Twain: Tom Sawyer és Huck Finn kalandjai – 1979–1980-ben sugárzott kanadai-nyugat német televíziós sorozat Jack Hively, Ken Jubenvill, Michael Berry és Don S. Williams rendezésében